

Astronomia 
 Arcadia – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 1020 Arcadia – asteroide della fascia principale

Letteratura 
 Arcadia – menzionata spesso nella letteratura classica come il luogo idilliaco dell'età dell'oro del mondo
 Arcadia – poema pastorale rinascimentale di Jacopo Sannazaro
 Accademia dell'Arcadia – accademia letteraria

Persone 
 Arcadia – figlia dell'imperatore romano Arcadio
 Arcadia – moglie dell'imperatore romano Zenone (imperatore)

Geografia 

 Arcadia – città della provincia di Tucumán

 Arcadia – sobborgo di Sydney
 Arcadia – città nello stato di Victoria
 Arcadia – città nel Queensland

 Arcadia – antica provincia romana dell'Egitto

 Arcadia (Αρκαδία) – regione storica dell'antica Grecia
 Arcadia – unità periferica del Peloponneso
 Arcadia – ex comune greco situato sull'isola di Zante

 Arcadia – città della contea di Los Angeles, California
 Arcadia – census-designated place della contea di Spartanburg situato in Carolina del Sud
 Arcadia – capoluogo della contea di DeSoto, Florida
 Arcadia – città della contea di Hamilton, Indiana
 Arcadia – città della contea di Carroll, Iowa
 Arcadia – città della contea di Crawford, Kansas
 Arcadia – capoluogo della parrocchia di Bienville, Louisiana
 Arcadia – township della contea di Lapeer, Michigan 
 Arcadia – township della contea di Manistee, Michigan 
 Arcadia – città della contea di Iron, Missouri
 Arcadia – villaggio della contea di Valley, Nebraska
 Arcadia – città della contea di Wayne, New York
 Arcadia – villaggio della contea di Hancock, Ohio
 Arcadia – città della contea di Oklahoma, Oklahoma
 Arcadia – comunità non incorporata della contea di Galveston nello stato del Texas
 Arcadia – città della contea di Trempealeau, Wisconsin

 Arcadia – quartiere di Pretoria, capitale amministrativa del Sudafrica

Musica 
 Arcadia – gruppo musicale, spin-off dei Duran Duran
 Arcadia – album di Ramona Lisa del 2014
 Arcadia – singolo di Ramona Lisa del 2014
 Arcadia – singolo di Lana Del Rey del 2021

Televisione 
 Arcadia – seconda città più grande e una delle più importanti del pianeta Gallifrey della serie televisiva Doctor Who
 Arcadia – astronave di Capitan Harlock
 Arcadia – episodio della sesta stagione di X-Files

Videogiochi 
 Arcadia 2001 – console di seconda generazione
 Arcadia – videogioco del 1982
 Arcadia – produttore di videogiochi arcade

Altro 
 Arcadia – dramma teatrale di Tom Stoppard
 Arcadia – dipinto di Thomas Eakins
 Arcadia – genere di anfibi estinti, appartenente ai Temnospondyli